A SpongyaBob Kockanadrág negyedik évada az eddigi évadokhoz hasonlóan 20 részes. Eredeti premierje 2005. május 6-án volt a "Herkentyűburgerek támadása/Micsoda férfi" című résszel és 2007. július 24-én a "Mini Tunyacsáp" című résszel ért véget. Magyarországon a Nickelodeonon 2006 júniusában, a TV2-n pedig 2008. december 31-én volt a premierje. Az évad 2 része, Az ismeretlen lény és a Hókuszpókusz Magyarországon egy McDonald's ajándék DVD-n megtalálható volt. Jelenleg az RTL+ és a Cool TV adja.

Epizódok

Lásd még 
 A Spongyabob Kockanadrág epizódjainak listája
 Spongyabob Kockanadrág (1. évad)
 Spongyabob Kockanadrág (2. évad)
 Spongyabob Kockanadrág (3. évad)
 Spongyabob Kockanadrág (5. évad)
 Spongyabob Kockanadrág (6. évad)

Források 

Spongyabob Kockanadrág